Agénor de Gramont (1819-1880),  de Gramont, diplomate français, ministre des Affaires étrangères de Napoléon III en 1870.
 Agénor de Gramont (1851-1925),  de Gramont.